Такмичење у трчању на 60 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је  19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. бранио је Кристијан Колман из САД.

Земље учеснице 
Учествовала су 50 такмичара из 45 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 60 метара за жене пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих спринтера на 60 метара у мушкој конкуренцији у дворани пре почетка такмичења (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године. Такмичари су били подељени у 7 група. За финале су се пласирала по 3 победника група (КВ) и 3 према постигнутим резултатима (кв).,,

 Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.
 Број у загради су милисекунде - приказане када два или више такмичара заврше са истим временом до стотина секундида, да би се одредио тачан пласман.

Полуфинале 
Такмичење је почело у 19.10. Такмичари су били подељени у 3 полуфиналне групе, а за финале су се квалификовала по 2 првпласирана из сваке групе (КВ) и 2 на основу најбољих резултата (кв) ,,,

Финале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године у 21:20.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани